Название Monolith () может относиться к:
 Monolith — компьютерная программа для защиты информации.
 Monolith Productions — американский разработчик компьютерных игр.
 Monolith Soft — японский разработчик компьютерных игр.
 Monolith — альбом группы Kansas 1979 года.

См. также